Chevigny (Jura), municipi francès al departament del Jura (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Chevigny-en-Valière, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Chevigny-Saint-Sauveur, municipi francès al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat)
 Libramont-Chevigny, municipi belga a la província de Luxemburg (regió valona)
 Villeneuve-Renneville-Chevigny, municipi francès al departament del Marne (regió d'Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena)